Ячное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ячное — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Ячное — деревня в Логойском районе Минской области.
 Ячное — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Россия 
 Ячное — село в Знаменском районе Орловской области.
 Ячное — село в Шаблыкинском районе Орловской области.

См. также 
 Ячный